Ei bezeichnet:
 Ei, ein frühes Entwicklungsstadium eines Lebewesens
 Eizelle, die weibliche Keimzelle
 das Vogelei im Speziellen
 das Hühnerei als hauptsächlich genutztes Vogelei
 Ei (Lebensmittel), das Ei als Lebensmittel
 Frühstücksei, siehe Gekochtes Ei
 Ei (Sessel), Sessel des Designers Arne Jacobsen
 Ei, umgangssprachlich für Hoden
 Ei, in der Soldatensprache eine Handgranate
 Ei, Stationsname der Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn
 Ei, weiblicher asiatischer Vorname
 Ei(x), die Integralexponentialfunktion in der Mathematik

Das Ei steht für:

EI steht für:
 eine Schnittform für Transformatorenbleche; siehe Elektroblech#Ausführungsformen
 die Biegesteifigkeit in der technischen Mathematik; siehe Balkentheorie#Biegesteifigkeit

im Flugverkehr:
 für Irland nach dem ICAO-Code
 für Aer Lingus nach dem IATA-Code
 EI, Luftfahrzeugkennzeichen für Luftfahrzeuge aus Irland

EI steht als Abkürzung für:
 Education International; siehe Bildungsinternationale (eine der Globalen Gewerkschaftsföderationen)
 Der Eisenbahningenieur, eine Eisenbahn-Fachzeitschrift
 Elektro- und Informationstechnik; siehe Elektrotechnik
 Elektronenstoßionisation in der Massenspektrometrie; siehe Stoßionisation
 Encyclopaedia of Islam bzw. Enzyklopädie des Islam, Nachschlagewerk für die Islamwissenschaft
 Electronic Intifada, eine Webseite
 Exposure Index bzw. Belichtungsindex

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Eichstätt
 Italien: Esercito Italiano, das italienische Heer

E@I steht für:
 E@I, Education@Internet, ein Esperanto-Projekt

Siehe auch:

EI